kałduny – rodzaj potrawy

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kałduny – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów\ 
 Kałduny – wieś woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława

Zobacz też 
 Niekazanice-Kałduny